Wilhelm Voigt kan henvise til

 Wilhelm Voigt (arkitekt) (1857–1916), en tysk arkitekt
 Wilhelm Voigt (1849–1922), en skomager, der blev kendt som Kaptajnen fra Köpenick